Berjak peut faire référence à :

Patronymes  
 Patricia Berjak (1939–2015, botaniste sud-africaine.

Toponymes  
 Berjak, une localité du Kosovo